Gielniów (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Przysuski
 Gielniów (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente